3-й кубок мира по спортивной акробатике проводился в Виднау, Швейцария, в 1981 году.

Результаты

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Мужские парные упражнения

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Мужские групповые упражнения

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские групповые упражнения

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Смешанные пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Ссылки 

 
Спорт в 1981 году
Кубки мира по акробатике
Швейцария в 1981 году